

Географические названия 
 Карадаглы — село в Дербентском районе Дагестана.
 Карадаглы — село в Нагорном Карабахе. Согласно административно-территориальному делению Азербайджана находится в Ходжавендском районе, согласно административно-территориальному делению непризнанной НКР называется Варанда и расположено в Мартунинском районе.
 Карадаглы — село в Агдамском районе Азербайджана.
 Карадаглы — село в Агдашском районе Азербайджана.
 Карадаглы — село в Бейлаганском районе Азербайджана.
 Карадаглы — село в Геранбойском районе Азербайджана.
Карадаглы — село в Тертерском районе Азербайджан.
Карадаглы — бывшее название села Юхары Карадаглы в Тертерском районе Азербайджана.
 Карадаглы — село в Уджарском районе Азербайджана.
 Карадаглы — село в Физулинском районе Азербайджана.
 Карадаглы — село в Хачмазском районе Азербайджана.
 Карадаглы — село в Шекинском районе Азербайджана.

Персоналия 
 Карадаглы, Айдын (1929—1980) — диктор телевидения и радиовещания (Азербайджанская ССР).
 Карадаглы, Вугар (род. 1966) — редактор всех 10 изданий Корана на азербайджанском языке.
 Карадаглы, Тамер (род. 1967) — турецкий актёр и телеведущий.
Карадаглы, Халид (род. 1822—1875) — азербайджанский поэт, ашуг XIX века.Считается одним из родоначальников индивидуальной (авторской) поэзии дагестанских азербайджанцев.